Charles Bell peut désigner :
 Charles Bell (1774–1842) (1774-1842), anatomiste, chirurgien et physiologiste écossais ;
 Charles Bell (1935-1995), photoréaliste américain.

Charlie Bell peut désigner :
 Charlie Bell (1894-1939), footballeur et entraîneur de football anglais.
 Charlie Bell (1979-), basketteur américain.

Voir aussi 
 Charles Alfred Bell (1870-1945), tibétologue indo-britannique, agent britannique et ambassadeur spécial au Tibet